Hoofdklasse – livello del Campionato di calcio dei Paesi Bassi
Hoofdklasse – massima divisione del Campionato di calcio del Suriname